Мантон может означать:

Фамилия 
()
 Мантон, Айрин (1904—1988) — британский ботаник, сестра Сидни Мантон
  (род. 1952) — британский математик, специалист в области математической физики
  (1902—1979) — британский зоолог, сестра Айрин Мантон

Топоним  
  () — река во Франции